La saison 1994-1995 du Championnat de Roumanie de football était la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 18 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. À partir de cette saison, des places en Coupe Intertoto peuvent être obtenues par le biais d'un bon classement en championnat.

C'est le club du Steaua Bucarest, double champion en titre, qui termine en tête du championnat et remporte le  de champion de Roumanie de son histoire.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
À compter de cette saison, la victoire rapporte 3 points (au lieu de 2 lors des éditions précédentes). Le classement est établi en utilisant le bareme suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

Matchs 

|}

Barrages de promotion-relégation 
Les équipes classées  et  à l'issue du championnat disputent un match unique contre les équipes de Divizia B ayant terminé  et  du classement. Les 2 vainqueurs accèdent ou se maintiennent parmi l'élite, les 2 perdants joueront la saison prochaine en D2.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
Roumanie
1994 en Roumanie
1995 en Roumanie